Anastasija Pavljučenkova era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Dominika Cibulková.

In finale Cibulková ha sconfitto Viktorija Golubic con il punteggio di 6–3, 7–5.

Testa di serie 

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale, ritirata)
  Dominika Cibulková (campionessa)
  Madison Keys (semifinale, ritirata)
  Carla Suárez Navarro (semifinale)

 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Kiki Bertens (primo turno)
 Daria Kasatkina (primo turno)
 Laura Siegemund (primo turno)

Wildcard 

  Belinda Bencic (primo turno)
  Dominika Cibulková (campionessa)

 Barbara Haas (primo turno)
 Madison Keys (semifinale, ritirata)

Qualificate 

  Océane Dodin(quarti di finale)
  Mandy Minella (primo turno, ritirata)

 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

WTA Tour 2016
Generali Ladies Linz 2016